Pablo León puede referirse a:
Pablo de León, clérigo e intelectual español de finales del siglo XV y comienzos del XVI
Pablo León Murciego, teólogo y filósofo español.
Pablo Correa León, obispo colombiano
Pablo Gabriel de León, ingeniero aeroespacial argentino
Pablo Andrés León, futbolista ecuatoriano
Convento de San Pablo (León Viejo)
San Pablo de León Cortés, localidad costarricense en el cantón de León Cortés Castro